Гиппий () — древнегреческое имя. Известные носители:

 Гиппий Элидский — древнегреческий философ (примерно V век до н. э.).
 Гиппий — сын Писистрата, тиран Афин, VI—V века до н. э.